Donnelly House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Donnelly House (Florida), NRHP-Nr. 75000560
 Donnelly House (New York), NRHP-Nr. 00000880